Karłowicz – nazwisko, w Polsce nosi je około 1000 osób.

Osoby noszące nazwisko Karłowicz:
 Anastazja Karłowicz (ur. 1982) – ukraińska szachistka
 Dariusz Karłowicz (ur. 1964) – polski filozof, historyk idei, publicysta
 Edward Karłowicz (ur. 1921) – polski dziennikarz, reportażysta i publicysta
 Jan Aleksander Karłowicz (1836–1903) – polski etnograf, muzykolog, językoznawca, folklorysta, członek Akademii Umiejętności
 Janina Karłowicz (1882–1937) – polska nauczycielka, organizatorka szkolnictwa żeńskiego
 Mieczysław Karłowicz (1876–1909) – polski kompozytor i dyrygent
 Mieczysław Karłowicz – polski kolarz szosowy
 Ryszard Karłowicz (1919–2007) – polski architekt i urbanista
 Wacław Karłowicz, pseud. ks. Andrzej Bobola (1907–2007) – polski duchowny katolicki, kapelan powstania warszawskiego

Przypisy